Krutschinkina ist der Familienname folgender Personen:

 Irina  Krutschinkina (* 1995), weißrussische Biathletin
 Jelena Krutschinkina (* 1995), weißrussische Biathletin